Aq Su kan syfta på följande platser:

Irak 

 Āq Şū, wadi, Saladin,

Kina 

 Aksu He, vattendrag, Xinjiang, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar